Церква Христа означає:
 Один із термінів Нового Заповіту на позначення локальних груп учнів та послідовників Ісуса Христа (словосполучення вживається лише у множині, наприклад, До Римлян 16:16)
 Православна церква і Римо-католицька церква використовують термін як самоназву (переважно внутрішньо)
 Іноді термін вживається на позначення усіх християн, незалежно від конфесії чи деномінації

Реставраціонізм Стоуна-Кемпбелла:
 Церкви Христа — одна з назв об'єднаного реставраційного руху Стоуна-Кемпбелла, що у 1906 розділився на Церкви Христа та Християнську Церкву (Учнів Христа)
 Прямі спадкоємці руху у Шотландії та США:
 Церкви Христа (1906)
  (1960-ті), підгрупа, яка виступає проти церковних інституцій (лікарень, притулків, шкіл, коледжів тощо)
  (1979), незалежна підгрупа, що зорієнтована на місіонерство
  (1906)
  (1926), сукупність автономних громад
 Прямі спадкоємці руху в інших країнах:
  (1804)
  (1836)
  (1882)
 Інші історично пов'язані групи
  (1810)
 Христадельфіяни (1864)
  (1909)

Інші протестантські течії
 Церкви Христа (нереставраційні), автономні спільноти, що використовують цю назву, але не мають історичного зв'язку з реставраціонізмом
 Церква Христа в Конго, об'єднує більшість протестантських деномінацій у країні
  (1934)
 Церква Христа, Наукова, більше відома як  (1879)
  (1957), велика протестантська організація у США, яка утворилася від об'єднання чотирьох конгрегаціоністських груп у 1957 (див. також Християнський зв'язок)

«Нове християнство»:
 Церква Ісуса Христа Святих останніх днів (1830), а також її численні відгалуження; через невизнання Святої Трійці та наявність інших священних книг, крім Біблії, можуть не зараховуватися до християнства

В Україні:
 Київська Церква Христа, регіональне відділення Міжнародних церков Христа

Християнські терміни